Hässi ist der Familienname folgender Personen:

 Melchior Hässi, Schweizer Politiker
Siehe auch:
Hessi